Сантаньи́ () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Миджорн. Занимает площадь 124,47 км². В состав входят населённые пункты Кала-д’Ор, Кала-Льомбардс, Кала-Сантаньи, Кала-Фигера, Калонхе, Кап-д’ес-Моро, Л’Алькерия-Бланка, Ла-Коста, Портопетро, Эльс-Льомбардс. Население — 12 823 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Información del Instituto Balear de Estadística
 Pàgina de l’Ajuntament
 Guía de Santanyí

Муниципалитеты Балеарских островов
Мальорка